Bowen Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bowen Hill (Connecticut)
 Bowen Hill (Maine)
 Bowen Hill (New York)
 Bowen Hill (Rhode Island)
 Bowen Hill (Vermont)